Cardo de la estrella puede referirse a:
El nombre común de la planta Eryngium bourgatii.
El nombre común de la planta Eryngium campestre.